Роберт Бектл (; 14 мая 1932, Сан-Франциско — 24 сентября 2020) — американский художник-фотореалист.

Жизнь и творчество 
Бектл учился живописи он в калифорнийском колледже искусств в Окленде, во второй половине 50-х годов XX века. После окончания колледжа служил в американской армии в Берлине. В это время Бектл получил возможность посетить крупнейшие художественные музеи Европы.

По возвращении на родину много рисует, кроме акриловой живописи и акварели увлекается также литографией. В период с 1978 по 1999 год преподаёт в Сан-Францисском государственном университете.

Р. Бектл относится к числу крупнейших американских художников-фотореалистов — наряду с Ричардом Эстесом, Чаком Клоузом и Ральфом Гоингсом. В своих полотнах художник отображает преимущественно жизнь своего родного города — Сан-Франциско, в котором провёл почти всю жизнь: это уличные сценки, соседи, друзья и члены семьи художника. Большое значение Бектл уделял также художественной фотографии.

Работы Р. Бектла неоднократно демонстрировались на международных художественных выставках; они входят в собрания MoMA, музея Метрополитен, музея Гуггенхайм в Нью-Йорке, Музея современного искусства Сан-Франциско и других.

Литература 
 Kerstin Stremmel «Realismus», Köln 2004.

Примечания 

Художники США XX века
Художники США XXI века
Художники-жанристы США
Художники-пейзажисты США
Художники-реалисты
Фотореалисты
Преподаватели Университета штата Калифорния в Сан-Франциско
Выпускники Калифорнийского колледжа искусств
Умершие от деменции